Чемпионат мира по бегу по пересечённой местности 2006 прошёл 1 и 2 апреля 2006 года в городе Фукуока, Япония.

Всего было проведено 4 забега — мужчины (дистанция 12 км), женщины (8 км), а также забеги юниоров (8 км) и юниорок (6 км). Также разыгрывались победители в командном первенстве — складываются четыре лучших результата от страны и по сумме наименьшего времени определялись чемпионы. В командном зачёте как среди мужчин, так и среди женщин, победила команда Эфиопии.

Результаты

Мужчины

Женщины

Личное первенство

Командное первенство

Ссылки 
 Официальный сайт 

Чемпионат мира по бегу по пересечённой местности